Richard D. Winters – amerykański oficer, służący w 101. Dywizji Powietrznodesantowej
Miejscowości w USA:
 Winters – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yolo
 Winters – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Runnels